Choi Jin-Cheul (em coreano: 최진철 - Jeju, 26 de março de 1971) é um ex-futebolista  e treinador de futebol sul-coreano.

Carreira 
Jogou duas Copas do Mundo: 2002 e 2006. Aposentou-se da seleção após a desclassificação no Mundial da Alemanha, abandonando o futebol logo em seguida.

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Treinadores do Jeonbuk Hyundai Motors Football Club
Treinadores do Football Club Pohang Steelers